The Night (Al-lail) – film z 1992 roku

Muzyka 
 „The Night” – singel zespołu Frankie Valli and The Four Seasons
 „The Night” – singel zespołu The Animals
 „The Night” – singel projektu Valerie Dore
 The Night – album zespołu Morphine
 „The Night” – utwór Basshuntera z albumu The Old Shit
 „The Night” – singel zespołu Disturbed